Деруа́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 Деруа, Бернгард Эразм фон — граф, генерал, участник похода Наполеона в Россию;
 Деруа, Эмиль — французский художник